Општина Центар може бити:

 Општина Центар (Сарајево), општина у граду Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
 Општина Центар (Скопље), општина у граду Скопљу, Северна Македонија